Сантијаго Хокотепек има више значења:

 Сантијаго Хокотепек (Виља де Тутутепек де Мелчор Окампо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Општина Сантијаго Хокотепек (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сантијаго Хокотепек (Сантијаго Хокотепек, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику